Нин может означать:

 Нин («госпожа») — в шумерском языке элемент имён богинь (например, Нинхурсаг). Их список см. в статье Шумерская мифология.
 Нин — в древнегреческой мифологии царь Вавилона.
 Нин или Ниневия — город в Ассирии.
  — река в Великобритании.
 Нин — город в Хорватии.
 турбореактивный авиационный двигатель Rolls-Royce Nene, ставший основой для ВК-1

Носители фамилии 
 Нин, Андреу (Андрес) (1892—1937) — испанский (каталонский) коммунист (троцкист), революционер, публицист, писатель и переводчик, министр юстиции в правительстве Народного фронта.
 Хоакин Нин (Нин-и-Кастельянос, 1879—1949) — пианист и композитор кубинского происхождения.
 Его дети:
 Анаис Нин (1903—1977) — французская писательница, критик.
 Хоакин Нин-Кульмель (1908—2004) — американский пианист и композитор.
 Нин — китайские носители фамилии.
 Нин Гуанъю (род. 1981) — китайский боец ММА.

См. также 
 Нина